The Kik, een Nederlandse beatgroep
Kik (voornaam), een voornaam
Kik Messenger, een berichtendienst voor mobiele telefoons
KIK, afkorting voor Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
KiK, een Duitse textiel discounter
Kik of Kikimora

Personen
Bert Kik